Solange Alves Correia é uma modelo que foi eleita miss Itaú, miss Palmeiras, em um quadro do programa Silvio Santos (SBT) em abril de 1986. Foi eleita Miss São Paulo.

No Miss Brasil, ela ficou em segundo lugar. Participou do concurso Miss Latino Americana onde conquistou a coroa. Após o reinado, participou de programas humorísticos da emissora, como A Praça é Nossa.

Finalistas do Miss Brasil